Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Otepää w dniach 10–13 marca 2022 będą dziewiątymi w sezonie 2021/2022 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja będzie odbywała się w sprincie, biegu masowym, sztafecie mieszanej i pojedynczej sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Sztafeta mieszana

Pojedyncza sztafeta mieszana

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2021/2022
2022 w Estonii
Narciarstwo w Estonii
Otepää